
Parque do Carmo pode ser:

Parque 
 Parque do Carmo - Um dos maiores parques da cidade de São Paulo.

APA 
 APA Parque e Fazenda do Carmo - Uma Área de Proteção Ambiental localizado na zona leste da cidade de São Paulo.

Distrito municipal 
 Parque do Carmo (distrito de São Paulo) - Nome de um distrito municipal localizado na zona leste de São Paulo.

Desambiguação